Federico Craveri – naturalista italiano.
Federico Craveri – militare italiano, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.